Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Rio Open 2014 der Damen. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 15. und 16. Februar 2014 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in Rio de Janeiro